HVN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New Haven (Connecticut) (Stati Uniti)